Winlock pode se referir a:

Pessoas
Herbert Eustis Winlock

Localidades
Winlock (Washington)

Desambiguação